Duda (basquetebolista) - desportista brasileiro
 Duda (futebolista, 1947) - desportista brasileiro
 Duda (futebolista, 1980) - desportista português

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos